Landgericht puede referirse a:

 Landgericht (Alemania), un tribunal de nivel medio en el sistema judicial actual de Alemania.
 Landgericht (medieval), una magistratura regional en el Sacro Imperio Romano.